Codere steht für:
 Helen Codere, kanadisch-amerikanische Kulturanthropologin (1917–2009)
 Codere (Unternehmen), spanischer Glücksspielanbieter